Muromskoje () ist ein russischer Orts- und Seename:

Ort:
 Muromskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Laptau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Muromskoje, untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Tenknitten, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
Seen:
 Muromskoje (Moskau), See in der Stadt Schatura, Oblast Moskau
 Muromskoje (Karelien), See im Rajon Pudosch, Republik Karelien